Can Farrés de Baix
 Biografies:
 Antoni Farrés i Sabater (Sabadell, 1945 - 2009), alcalde de la ciutat de Sabadell 
 Ernest Farrés i Junyent (Igualada, 1967), poeta i periodista català 
 Fernando Farrés (Lima, 1927 - 2016), actor i còmic peruà 
 Gerard Farrés i Güell (Manresa, Bages, 1979), pilot de motociclisme català que ha destacat en competicions d'enduro i raids 
 Joan Farré, diversos personatges 
 Maria Dolors Farrés (Vic, 1962), escriptora i periodista catalana 
 Maria Rosa Farré i Escofet (Barcelona, 1916-2001), pedagoga catalana 
 Marta Farrés i Falgueras (Sabadell, 1981), política catalana 
 Miquel Farré, diversos personatges 
 Mireia Farrés i Bosch (Santpedor, 1980), trompetista catalana 
 Oriol Farré i Llort (1975), membre del grup Gossos
 Ramon Farrés (Manlleu, 1962), poeta, escriptor i traductor català
 Vicente Farrés (Igualada, 1923-Barcelona, 2009), dibuixant de còmic